Филипо́н может означать:

 Филипон, Шарль (Charles Philipon; 1800—1862) — французский журналист и карикатурист; мастер политической сатиры.
 Филипон, Эдуард Поль Люсьен (Édouard Paul Lucien Philipon; 1851—1926) — французский политик, инициатор закона о «литературной и художественной собственности».

Примечания